

Onomastica
Vivenzio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Vivenzio – politico romano
Vivenzio di Blera – vescovo di Blera, santo